Вальтерниенбург () — германоязычный топоним:
 Вальтерниенбург — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Вальтерниенбург-Бернбург — археологический комплекс культур среднего неолита, существовавший на территории немецких регионов Саксония-Ангальт, Тюрингия и Франкония.